Il doppio femminile del torneo di tennis Queensland Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Manon Bollegraf e Nicole Bradtke 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (campionesse)
 Manon Bollegraf /  Nicole Bradtke (finale)
 Assente
 Isabelle Demongeot /  Maya Kidowaki (semifinali)

 Andrea Strnadová /  Catherine Tanvier (primo turno)
 Assente
 Nicole Krijger-Jagerman /  Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Louise Field /  Lise Gregory (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1992